Hymn Armeńskiej SRR został przyjęty w roku 1944 i był używany do 1991. Muzykę skomponował Aram Chaczaturian, a słowa napisał Armenak Sarkisyan.

Słowa ormiańskie 
 Սովետական ազատ աշխարհ Հայաստան,
 Բազում դարեր դաժան ճամփա դու անցար,
 Քաջ որդիք քո մաքառեցին քեզ համար,
 Որ դառնաս դու մայր հայրենիք հայության:

 Փառք քեզ, միշտ փառք, Սովետական Հայաստան,
 Աշխատասեր, ճարտարագործ-շինարար,
 Ժողովրդոց սուրբ դաշինքով անսասան՝
 Դու ծաղկում ես և կերտում լույս ապագադ:

 Լենինն անմահ մեզ հուրն անշեջ պարգևեց,
 Մեր դեմ շողաց երջանկաբեր այգաբաց,
 Հոկտեմբերը կործանումից մեզ փրկեց
 եվ տվեց մեզ նոր, պայծառ կյանք փառապանծ:

 Փառք քեզ, միշտ փառք, Սովետական Հայաստան,
 Աշխատասեր, ճարտարագործ-շինարար,
 Ժողովրդոց սուրբ դաշինքով անսասան՝
 Դու ծաղկում ես և կերտում լույս ապագադ:

 Մեծ Ռուսիան մեզ եղբայրության ձեռք մեկնեց,
 Մենք կերտեցինք ամրակուռ նոր պետություն,
 Լենինյան մեր կուսակցությունն իմաստուն
 Հաղթորեն մեզ դեպ կոմունիզմ է տանում:

 Փառք քեզ, միշտ փառք, Սովետական Հայաստան,
 Աշխատասեր, ճարտարագործ-շինարար,
 Ժողովրդոց սուրբ դաշինքով անսասան՝
 Դու ծաղկում ես և կերտում լույս ապագադ:

Transkrypcja łacińska słów armeńskich 
 Sovetakan azat ašcharh Hayastan,
 Bazun darer dažan džampa du antsar,
 Qaš vordiq qo maqarretsin qez hamar,
 Vor darrnas du mayr hayreniq hayutan.

 Parrq qez, mišt parrq, Sovetakan Hayastan,
 Ašchataser džartaragortz-šimarar,
 Žoghokrdots surb dašingov ansasan!
 Du tzaghkum yes yev kertum luys apagad.

 Leninn anmah mez hurm anšech pargyevets,
 Mez dem šoghats erdžankaber aygabats,
 Hoktemberá kortzanumits mez prkets
 Yev tvets mez nor, paytzarr kyanq parrapantz.

 Parrq qez, mišt parrq, Sovetakan Hayastan,
 Ašchataser džartaragortz-šimarar,
 Žoghokrdots surb dašingov ansasan!
 Du tzaghkum yes yev kertum luys apagad.

 Metz Rusian mez yebayrutyan džerrq mekmez,
 Menq kertesinq amrakurr nor petutyun,
 Leninyan mer kusaktsutyunn imastun
 Haghtoren mez dep komunizm e tanum.

 Parrq qez, mišt parrq, Sovetakan Hayastan,
 Ašchataser džartaragortz-šimarar,
 Žoghokrdots surb dašingov ansasan!
 Du tzaghkum yes yev kertum luys apagad.

Zobacz też 
 godło Armeńskiej SRR i jej flaga

Linki zewnętrzne 
 Plik MP3, wersja wokalna
 Informacje w serwisie Nationalanthems.info
 

Armeńskiej SRR
Armeńska Socjalistyczna Republika Radziecka